Commenda steht für:

 englische und italienische Schreibweise von Kommenda

Personen:

 Othmar Commenda (* 1954), österreichischer General und Chef des Generalstabes

Orte:
 Commenda (Reggio Emilia), Ort in der Provinz Reggio Emilia, Italien
 Commenda (Viterbo), Ort in der Provinz Viterbo, Italien